Matt Walsh peut désigner :
 Matt Walsh (1982-), un joueur américain de basket-ball ;
 Matt Walsh (1964-), un humoriste et acteur américain.